Curso de Realização Audiovisual da Unisinos;
Centro de Referência Audiovisual da UFMG;
Krav Magá, ou Crav Magá, sistema de defesa pessoal israelense;
Club de Rugby de Arcos de Valdevez, um clube desportivo português;
Comité Régional d'Action Viticole, um grupo de ação política dos viticultores franceses.

Desambiguações de siglas